1. Panzerarmee bezeichnet zwei Großverbände im Zweiten Weltkrieg:

* 1. Panzerarmee (Wehrmacht)
 1. Panzerarmee (Rote Armee), später in 1. Gardepanzerarmee umbenannt